Ewen – variante del nome Owen
 Jade Ewen – cantante e attrice inglese

Pagine correlate 

McEwen